Director of photography, coördinator van alle visuele zaken in een film
Dop (voorwerp), voorwerp voor het afsluiten van bijvoorbeeld een fles of pot
Dop, gereedschap om bouten en moeren vast of los te draaien
DoP (verklaring), Declaration of Performance, beschrijft essentiële eigenschappen van een bouwproduct
Dominicaanse peso (valutacode DOP)